Муста́фино — название населённых пунктов в России.

Башкортостан 
 Мустафино (Аургазинский район)
 Мустафино (Бакалинский район)
 Мустафино (Стерлибашевский район)
 Мустафино (Туймазинский район)

Оренбургская область 
 Мустафино (Оренбургская область)

См. также 
 Старомустафино
 Новомустафино